Le Crime d'Halloween est le titre des œuvres suivantes :
 Le Crime d'Halloween ou La Fête du potiron (), roman policier d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot, publié en 1969, qui a connu plusieurs adaptations homonymes :
 Le Crime d'Halloween, bande dessinée française de Chandre publiée en 2007 dans la collection Agatha Christie ;
 Le Crime d'Halloween (), téléfilm de la série britannique Hercule Poirot d'ITV, diffusé en 2010.